Вацлав Костек-Бернацький (, 28 вересня 1884, Люблін, Російська імперія — 25 травня 1957 Варшава, ПНР) — державний діяч міжвоєнної Польської Республіки.

Молоді роки 
З 1904 року діяч Польської соціалістичної партії. У 1909 році вступив у Французький іноземний легіон. Під час Першої світової війни його полк опинився на фронті, Костек-Бернацький був поранений і потрапив у німецький полон, звідки втік до Кракова. 

У Польщі вступив до Польської військової організації Юзефа Пілсудського. Був солдатом I Бригади Легіонів Польських, де в 1918 році дослужився до офіцера. У частинах встановлював дисципліну за зразком Іноземного легіону, організовував військову жандармерію.

Мирні роки 
У мирний час був офіцером польської армії і постійно перебував при Пілсудському. Після травневого перевороту 1926 роки влада перейшла в руки прихильників Пілсудського.

У 1930 році Костек-Бернацький був призначений комендантом Берестейської фортеці, яка служила в'язницею для політв'язнів, противників Пілсудського, в тому числі колишніх парламентаріїв, засуджених в ході Берестейського процесу. З 1 липня 1931 року — воєвода Новогрудського воєводства. 

8 вересня 1932 року призначений на посаду Поліського воєводи. Був організатором створення концентраційного табору зі спеціальним режимом для політв'язнів у Березі-Картузькій. На посту поліського воєводи Костек-Бернацький проводив політику полонізації поліщуків.

Друга світова війна 
3 вересня 1939 року Костек-Бернацький призначається старшим цивільним комісаром в ранзі міністра.

Всю війну Костек-Бернацький вів тихе життя в Румунії і не брав участі в політичній діяльності.

Після закінчення війни новий польський уряд зажадав від Румунії видати «злочинців», в тому числі і Костека-Бернацького. Його піддавали жорстокому слідству протягом 8 років, внаслідок чого його здоров'я було підірване.

Посилання

Примітки 

Польські військовики
Солдати Французького іноземного легіону